Upplands Väsby (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Upplands Väsby (plaats), de hoofdstad van deze gemeente.